Klubbträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klubbträsket, Uppland, sjö i Östhammars kommun, 
Klubbträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (16,9 ha)
Klubbträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (28,2 ha)
Klubbträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8,36 ha)
Klubbträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (7,73 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn